Mehlitz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Mehlitz († 2011), deutscher Kulturbeamter
 Heide-Linde Mehlitz (1941–1988), deutsche Funktionärin (FDJ)
 Paul Mehlitz (1906–nach 1937), deutscher Hockeyspieler

Siehe auch:

 Melitz